Schindler bezeichnet:
 eine Berufsbezeichnung, siehe Schindel
 Schindler (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Schindler (Dokumentarfilm), einen Dokumentarfilm von Jon Blair von 1983
 (11572) Schindler, einen Asteroiden
 Schindler Aufzüge und Schindler Holding, Schweizer Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen
 Schindler Waggon, ein ehemaliges (1993–2001) Tochterunternehmen der Schindler Holding 
 einen Gletscher, den Schindlerferner

Siehe auch:
 Mieze Schindler, eine Erdbeersorte 
 Schindlers Liste